La NCAA Division I 2022 si è svolta dal 1º al 17 dicembre 2022: al torneo hanno partecipato 64 squadre di pallavolo universitarie e la vittoria finale è andata per la terza volta alla .

Squadre partecipanti

Torneo

Austin Regional

Primo turno

Secondo turno

Semifinali

Finale

Premi individuali

Palo Alto Regional

Primo turno

Secondo turno

Semifinali

Finale

Premi individuali

Madison Regional

Primo turno

Secondo turno

Semifinali

Finale

Premi individuali

Louisville Regional

Primo turno

Secondo turno

Semifinali

Finale

Premi individuali

Final Four

Semifinali

Finale

Premi individuali

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 2022
NCAA Division I (pallavolo femminile)